Mendelssohn-Denkmal steht für:

 Mendelssohn-Denkmal (Berlin) 
 Mendelssohn-Denkmal (Düsseldorf) 
 Mendelssohn-Denkmal (Hamburg) 
 Mendelssohn-Denkmal (Leipzig)